Kamtjatkastrandskata (Haematopus osculans) är en nyligen urskild fågelart i familjen strandskator inom ordningen vadarfåglar. Den behandlas vanligen som en del av arten strandskata, men urskiljs sedan 2020 som egen art av BirdLife Sverige efter genetiska studier. Fågeln häckar i nordöstra Asien och flyttar vintertid söderut till åtminstone östra Kina.

Utseende och läte 
Kamtjatkastrandskatan är likt närbesläktade strandskatan en svartvit vadarfågel med lång orangeröd näbb och röda ben. Jämfört med strandskatan uppvisar den stående bredare vitt på vingen och i flykten bredare vingband på inre delen av vingen, men inget vitt på de yttersta fem handpennorna. Den har vidare längre ben och längre näbb (99 mm lång hos hanen jämfört med 81 mm). Ungfågels- och vinterdräkterna är också distinkta. Några skillnader i lätena har inte beskrivits.

Utbredning och systematik 
Kamtjatkastrandskatan häckar i kustnära nordöstra Ryssland på Kamtjatkahalvön  samt i Amurland och Ussuriland genom Manchuriet till västra delen av Nordkorea och Hebei i Kina, möjligen även på Kurilerna. Den övervintrar i östra Kina söderut till Guangdong, ibland även i Anadyrbukten, på Kommendörsöarna och Sachalin. Tillfälligt har den påträffats i Myanmar, Bangladesh, Vietnam kontinentala Malaysia, Sarawak på Borneo, i Filippinerna och på Guam. Ett fynd som tros utgöras av denna art finns också från västra Aleuterna i Alaska.

Artstatus 
Kamtjatkastrandskatan behandlas vanligen som underart till strandskatan (H. ostralegus). Den urskiljs dock sedan 2020 som egen art av BirdLife Sveriges taxonomikommitté. Genetiska studier visar att den endast är avlägset släkt och istället basal till en grupp bestående av strandskata, kapstrandskata, sydöstrandskata, nyazeelandstrandskata och chathamstrandskata. Den skiljer sig även något i fjäderdräkt och morfologi.

Status 
Internationella naturvårdsunionen IUCN erkänner den ännu inte som art, varför dess hotstatus inte bestämts.

Referenser 

Strandskator
Fåglar i palearktiska regionen